Римма Степановна Волкова (9 августа 1940, Ашхабад ― 6 июня 2021, Ломоносовский район, Ломоносов, Ленинградская область) — советская и российская оперная певица (колоратурное сопрано), музыкальный педагог. Народная артистка России (1995). Ведущая солистка Кировского театра (1967—1993). Преподаватель сольного пения Санкт-Петербургской музыкальной школы имени Н. А. Римского-Корсакова (2000—2021).

Биография 
В Ульяновске, где жила семья, поступила в музыкальное училище на дирижёрско-хоровое отделение, поскольку не было вокального. Но через год перевелась в Ставропольское училище, которое окончила по двум факультетам: вокальному и дирижёрско-хоровому. Затем — Казанская консерватория, класс вокала у Е. А. Абросимовой. На 4-м курсе стала лауреатом Международного конкурса певцов в Рио-де-Жанейро.

После возвращения с конкурса Римма Волкова была приглашена в труппу Кировского театра и в первый же год работы спела шесть партий, среди которых — Марфа в «Царской невесте» Н. Римского-Корсакова и Антонида в опере М. Глинки «Иван Сусанин».

Работала с такими музыкантами, как Сергей Ельцин, Константин Симеонов, Валерий Гергиев, Борис Штоколов, Евгений Нестеренко, Галина Ковалёва, Никша Бареза, Борис Хайкин.

С 1967 года гастролировала за рубежом (Австрия, Швеция, Швейцария, Венгрия, Польша, Болгария, Германия, Чехословакия, Франция, Испания, Египет, Бразилия, Монголия, страны республики).

С 2000 года посвятила себя педагогической деятельности, преподавала сольное пение в Музыкальной школе им. Н. А. Римского-Корсакова (в 2010—2017 годах — зав. вокальным отделом школы).

6 июня 2021 года на 81-м году жизни погибла в автокатастрофе в Ломоносовском районе Ленинградской области.

9 июня после отпевания в Никольском соборе гроб с телом артистки доставили в петербургский крематорий. Там же прошла траурная церемония, куда пришли близкие и коллеги покойной.

Творчество 
За 26 лет сценической карьеры в Мариинском театре певица исполнила практически все партии лирико-колоратурного сопрано в репертуаре театра. Также у неё значительный камерный репертуар.

В работе над образами и характерами Римма Волкова всегда очень тонко и чутко находила нужные оттенки и по праву может быть названа «мастером нюанса». Творческой индивидуальности Р. Волковой в русском оперном репертуаре наиболее близки оперы Н. Римского-Корсакова. Марфа в «Царской невесте», Царевна-Лебедь в «Сказке о царе Салтане», Волхова в «Садко», Людмила в «Руслан и Людмила» — образы идеальной женственности воплощены певицей очень чувственно. Людмила Волковой — существо исполненное поэзии, неземной красоты. Марфа — хрупкая, застенчивая, рождённая для добра и душевной радости. Этот образ, созданный Р. С. Волковой, чистый и нежный не был способен бороться со злом, Марфа просто уходила от него в мир своих светлых грёз. И смерть её опять же не трагедия, а возвращение в идеальный мир добра и света.

Свою тему Римма Волкова сохранила и в западном репертуаре. И в изящных комедийных ролях (Розина в «Севильском цирюльнике» Дж. Россини, Норина в «Дон Паскуале») лирическое начало для певицы остаётся главным, и в характерах драматического плана (Лючия ди Ламмермур в одноимённой опере Гаэтано Доницетти, Джильда в «Риголетто», Виолетта в «Травиате» Дж. Верди) певица выносит на первый план сильное, глубокое самоотверженное чувство, лишённое эгоизма, готовность принести свою жизнь в жертву любимому человеку.

Оперный репертуар 
 «Царская невеста» Н. А. Римского-Корсакова — Марфа
 «Садко» Н. А. Римского-Корсакова — Волхова
 «Сказка о царе Салтане» Н. А. Римского-Корсакова — Лебедь-птица
 «Иван Сусанин» М. И. Глинки — Антонида
 «Руслан и Людмила» М. И. Глинки — Людмила
 «Пётр Первый» А. П. Петрова — Анастасия
 «Обручение в монастыре» С.C. Прокофьева — Луиза
 «Мёртвые души» Р. К. Щедрина — Лиза Манилова, Дама
 «Риголетто» Джузеппе Верди — Джильда
 «Травиата» Джузеппе Верди — Виолетта
 «Бал-маскарад» Джузеппе Верди — Оскар
 «Кармен» Жоржа Бизе — Микаэла
 «Лючия ди Ламмермур» Гаэтано Доницетти — Лючия
 «Дон Паскуале» Г. Доницетти — Норина
 «Севильский цирюльник» Джоаккино Россини — Розина
 «Волшебная флейта» В. А. Моцарта — Памина, Царица ночи.

Камерный репертуар 
Камерная музыка — особая и очень весомая глава в творчестве Риммы Волковой. В течение многих лет приоритет в камерной музыке был отдан русской и немецкой музыке, и этот выбор определялся эмоциональными привязанностями певицы.
С 1985 года в творческой жизни певицы начался новый этап: она открыла для себя и для публики русскую камерную музыку середины XVIII — начала XIX веков. Это музыка императорского двора, музыка дворянской усадьбы. Она дала вторую жизнь музыке композиторов Пашкевича, Соколовского, Бортнянского. Открыла неизвестные сегодня сочинения графини Т. К. Толстой, князя Н. Б. Юсупова, графов Шереметьевых, княгини Е. Кочубей и других мастеров вокальной камерной музыки.

Римма Волкова приняла участие в восстановлении русской камерной музыки, «вернув к жизни» репертуар певицы Анастасии Вяльцевой.

Камерные программы русской музыки 
 «Становление музыкальной вокальной культуры Петербурга в царствование Анны Иоанновны и Елизаветы Петровны»
 «Арии и песни-романсы первых русских композиторов в царствование Екатерины II»
 «Вокальные произведения императорского двора Екатерины II»
 «Вокальная музыка императорского двора Павла I»
 «Вокальная музыка императорского двора Александра I»
 «Вокальные произведения дворян в царствование Николая I»
 «Романсы графа М. Ю. Виельгорского»
 «Вокальные произведения крепостных музыкантов»
 «Романсы русских композиторов конца XIX — начала XX вв.»
 «Романсы графини Т. К. Толстой»
 «Романсы, исполнявшиеся А. Д. Вяльцевой»
 «Пушкин в романсах и песнях его современников»
 «Антология русского романса (середина XVIII — начало XX вв)»
 «Русские народные песни»

Признание и награды 
 1965 — Диплом Всесоюзного конкурса вокалистов им. Глинки
 1967 — Лауреат Международного конкурса вокалистов им. Вилла-Лобоса в Рио-де-Жанейро (Бразилия); 3-я премия, специальная премия за исполнение «Бахианы» Э.Вилла-Лобоса
 Заслуженная артистка РСФСР (1974)
 Орден Дружбы народов (4 июля 1983)
 Народная артистка РФ (1995)
 Орден Почёта (2002)

Примечания 

Сопрано
Оперное сопрано
Выпускники Казанской консерватории
Академические музыканты России
Оперная труппа Мариинского театра
Погибшие в автомобильных катастрофах
Умершие в Ломоносовском районе